Бендре е музикален ударен инструмент. Той е изработен от голяма тиква с отвор, покрит с опъната кожа и кожени струни за акордиране.

Бендре се използва, за да се преразказват произхода и историята на различните царства и племена. Инструментът е типичен за Буркина Фасо „говорещ барабан“ и е свещен за народа моси.

Вижте също 
 Токинг-дръм

Мембранофони
Народни инструменти в Буркина Фасо